

Personnes 
Pancho Villa peut désigner les personnes suivantes :
 Pancho Villa, un chef militaire de la révolution mexicaine ;
 Pancho Villa, un boxeur philippin.

Titres

Cinéma 
 Pancho Villa, un film américain de Buzz Kulik, sorti en 1968 ;
 Pancho Villa, un film américano-britannico-espagnol d'Eugenio Martín, sorti en 1972.

Télévision 
 Pancho Villa (, titre québécois Pancho Villa), un téléfilm de Bruce Beresford, diffusé en 2003.